Niemcy:
 Osburg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Trier-Saarburg

Osoby:
 Josef Osburg – niemiecki matematyk